Molekulska formula -{C5H6N2O4}- se može odnositi na:
 4,5-Dihidroorotična kiselina
 Ibotenska kiselina